Allan Ramsay kan syfta på bland andra:

* Allan Ramsay (1686–1758), skotsk poet
 Allan Ramsay (1713–1784), skotsk målare